Bulgarije
 Troitsa (Sjoemen), een dorp in gemeente Veliki Preslav, oblast Sjoemen
Rusland
 Troitsa (district Juchnovski) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Troitsa (district Zjoekovski) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Troitsa (district Belocholoenitski) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Troitsa (district Podisonovski) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Troitsa (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Troitsa (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod